Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 2 – szósty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a drugi rozegrany w tym cyklu w kontynentalnej Europie, rozegrany w Boudewijn Seapark w Brugii (Belgia) w dniach 30 września–3 października 2010 roku.

Wzięło w nim udział 160 zawodników.

W finale Shaun Murphy pokonał Matthew Coucha wynikiem 4–2.

Nagrody 
Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 400

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €500
Ostatnia 64: €200

Turniej główny

Rundy pre-eliminacyjne

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe  
  Jamie Cope 140
  Shaun Murphy 137, 113, 106, 104
  Ding Junhui 137, 104
  Gerard Greene 136
  Anthony McGill 136
  Tony Drago 135
  Daniel Wells 133, 118
  Fergal O’Brien 132, 126
  Luca Brecel 131
  Martin Gould 131, 118
  Rod Lawler 130
  Jimmy Robertson 129, 101
  Mark Selby 126, 124, 102, 100
  Andrew Norman 125
  Peter Ebdon 122, 118
  Dave Harold 122
  Craig Steadman 122
  Nick Jennings 120
  Judd Trump 118
  Peter Bullen 115, 100
  Mark Williams 114, 104
  Andy Hicks 112
  Rory McLeod 112
  Mark Joyce 109, 100
  Michael Holt 108
  Jamie Jones 108
  Marco Fu 106, 102
  Nigel Bond 103
  Liu Chuang 103
  Barry Pinches 102
  Mark King 101, 101
  Igor Figueiredo 100
  Jack Lisowski 100
  Jimmy White 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Brugia
2010 w Belgii

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 2